Николай Николаевич Голицын:
 Голицын, Николай Николаевич (1836—1893) — действительный статский советник, историк и библиограф.
 Голицын, Николай Николаевич (1917—1994) — советский футболист и футбольный тренер.